Iviangiusannguit bezeichnet:
 Iviangiusannguit (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Iviangiusannguit (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland